Кім Вайлд (; нар. 18 листопада 1960 року) — англійська поп-співачка, лауреат премії Brit Awards (1983).

Народилася в Лондоні. Здобула популярність в 1981 році, заспівавши пісню «Діти в Америці», яка в головному британському чарті «Singles UK графіка» піднялася на друге місце. У США стала відомою завдяки кавер-версії пісні групи The Supremes «You Keep Me Hangin 'On», довгий час лідирувала в американських хіт-парадах. Починаючи з 1998 року Уайлд займається садівництвом, зберігаючи при цьому активність на музичному терені.

Дискографія

Студійні альбоми

Збірки

Сингли

Примітки

Посилання 
 KimWilde.com  — Офіційний сайт
 
 Wilde Life  — Фан-сайт

Британські співачки
Народились 1960
Уродженці Лондона
Виконавці англійською мовою